Axel Aubert kan syfta på:

 Axel Aubert (1878-1943), norsk företagsledare
 Axel Aubert (född 1973), norsk-svensk skådespelare